Подвигаловка — название населённых пунктов в России:
 Подвигаловка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Подвигаловка — село в Кирсановском районе Тамбовской области.